WVK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Manakara (Madagascar)